Mizhou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mizhou (häradshuvudort), Shandong, 
 Mizhou (socken), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar